Pilaz – frazione di Ayas
 Pilaz – frazione di Gressan